Limón může znamenat:

 Puerto Limón - město v Kostarice
 Limón (provincie)
 Limón (kanton)
 Limón (Honduras)
 Limón (Panama)

 Limón (řeka) - řeka ve Venezuele